Toponímia:
 Iglesias  o Esglésies , ciutat de Sardenya, a la província de Carbonia-Iglesias
 Iglesias (Burgos), municipi espanyol a la comarca d'Odra-Pisuerga (província de Burgos, Castella i Lleó)
 Mas Iglesias, masia reformada com a casa senyorial del municipi de Reus (Baix Camp)
 Província de Carbonia-Iglesias, província de la regió de Sardenya (Itàlia)
 Biografies:
 Agapito Iglesias García (Navaleno, província de Sòria, 1963), president de Codesport i president del Real Zaragoza 
 Alberto Iglesias (Sant Sebastià, 1955), compositor de cinema basc
 Álvaro Iglesias Quintana (Barakaldo, 1972), futbolista basc que ocupa la posició de porter 
 Ana Isabel Iglesias Ferrer, cantant espanyola 
 Arsenio Iglesias Pardo (Arteixo, 1930), jugador i entrenador de futbol gallec 
 Dalmacio Iglesias García (Santibáñez el Bajo, província de Cáceres, 1879 - ?), advocat i polític espanyol 
 Emiliano Iglesias Ambrosio (Ponteareas, 1878 - Madrid, 1943), advocat, periodista i polític lerrouxista gallec 
 Enrique Iglesias (1975), compositor i cantant espanyol
 Francesc Iglesias i Sala (Sant Joan de Vilatorrada, 1943), polític català, militant de Convergència 
 Francisco Iglesias Carreño (Zamora, 1945), polític lleonès, fundador del Partido Regionalista del País Leonés (PREPAL) 
 Gerardo Iglesias Argüelles (1945, La Cerezal, Astúries), polític espanyol 
 Gregorio Iglesias Mayo (Les Borges Blanques, 1966), pintor català 
 Iago Iglesias Castro (La Corunya, 1984), futbolista gallec que ocupa la posició de migcampista 
 Ignacio Iglesias Villanueva (La Corunya, 1975), àrbitre de futbol gallec 
 Ignasi Iglésias i Pujadas (Sant Andreu de Palomar, 1871 – Barcelona, 1928), dramaturg i poeta 
 Iván Iglesias Corteguera (Gijón, Astúries, 1971), futbolista del planter del Sporting de Gijón
 Jairo Iglesias (Santiago de Compostel·la, 1986), director de cinema gallec 
 Jesús Iglesias (Pergamino, 1922 - Buenos Aires, 1995), pilot de curses automobilístiques argentí 
 José María Iglesias Inzurruaga (ciutat de Mèxic, 1823 - 1891), President de Mèxic (1876 -1877) 
 Josep Iglésias del Marquet i Olomí (Artesa de Lleida, Segrià, 1932 - Barcelona, 1989) 
 Josep Iglesias Guizard (Barcelona, 1873- 1932), advocat, poeta i escriptor 
 Juan Iglesias Santos (Las Veguillas, Castella, 1917), jurista espanyol 
 Julio Iglesias (desambiguació), diversos personatges
 Manuel Iglesias Corral (La Corunya, 1901 - 1989), polític i advocat gallec 
 Marcelino Iglesias Ricou (Bonansa, Ribagorça, 1951), polític aragonès que va ser president d'Aragó (1999 -2011) 
 Marc Iglesias (Barcelona, 1994), compositor català
 María Antonia Iglesias González (Ourense, 1945), escriptora i periodista espanyola 
 Maxi Iglesias (Madrid, 1991), actor, model i col·laborador de televisió espanyol
 Mikel Iglesias i González (Rubí, 1996), actor de teatre, cinema i televisió català 
 Miquel Iglesias i Bonns (Barcelona, 1915), director de cinema 
 Miquel Àngel Iglesias Guerrero (Valls, 1961), ciclista català professional entre 1982 i 1992
 Pablo Iglesias Posse (1850-1925), polític espanyol fundador del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) i de la Unió General de Treballadors (UGT)
 Pablo Iglesias Turrión (1978), politòleg, líder de Podem i presentador de televisió espanyol.
 Raúl Iglesias Rodríguez (Pasaia, 1974), futbolista basc que juga de porter
 Ramon Iglésias i Navarri (Durro, Ribagorça, 1889 - La Seu d'Urgell, 1972), bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra